Patrocínio steht für:

 Patrocínio (Minas Gerais), Stadt in Brasilien
 José do Patrocínio (1854–1905), brasilianischer Autor, Verleger und Politiker

Siehe auch:
 Patrozinium